Miejscowości w USA:
 Vinita – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Craig
Gminy w USA:
 Vinita (ang. Vinita Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman